Казанищи (городок Казанищи) — дореволюционное обозначение двух смежных  деревень в Дагестане:

 Верхнее Казанище — село в Буйнакском районе Республики Дагестан. 
 Нижнее Казанище — аналогично.